Тиаго Брас да Силва (, род. 16 декабря 1993 года, Марилия, Бразилия) — бразильский прыгун с шестом, чемпион Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро с олимпийским рекордом 6,03 м. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио. Серебряный призёр чемпионата мира в помещении 2022 года. Двукратный чемпион Бразилии (2017, 2018).

Биография и карьера 
Тиаго начал заниматься лёгкой атлетикой в 14 лет. Дебютировал на международной арене в 2009 году на чемпионате Южной Америки среди юниоров, где стал бронзовым призёром. В 2010 году был вторым на летних юношеских Олимпийских играх. В 2012 году победил на чемпионате мира среди юниоров.

Достижения

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны с шестом Бразилии
Олимпийские чемпионы от Бразилии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Обладатели действующих олимпийских рекордов
Чемпионы Бразилии по лёгкой атлетике